

Бурабай — селище, Бурабайський район, Акмолинська область
 Бурабай — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Бурабай — національний парк